IDG est un sigle qui peut signifier :
 informatique de gestion ;
 International Data Group, un groupe de presse américain ;
 Indépendants de gauche, un groupe parlementaire sous la  République française ;
 Infrastructure de données géographiques, une organisation de partage d'informations géographiques ;
 Initiative démocratique de gauche, un mouvement politique influant dans l'Aisne. 

IDG est un code qui peut signifier :
 , Iowa, États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports